Tomra bezeichnet:

 Tomra (Leti), ein indonesisches Dorf auf der Insel Leti
 Tomra Systems, einen norwegischen Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten